Prvenstvo Bahrajna 2008 () je bil jakostni poklicni snooker turnir, ki je potekal od 8. do 15. novembra 2008 v Mednarodnem razstavnem centru Bahrajna v Manami, Bahrajn.

Neil Robertson je z zmago na turnirju končal svoj niz skromnih predstav. Robertson je tako osvojil svoj tretji jakostni turnir v karieri, v finalu je z izidom 9-7 premagal Matthewa Stevensa. 

Turnir so izpustili trije vodilni igralci sveta: John Higgins, Mark Selby in Ding Junhui. Vsi trije so bili namreč obvezani sodelovati na turnirju Premier League Snooker, s čigar organizatorji so se že predhodno domenili za datum tekmovanja. Zaradi tega niso osvojili nobenih točk za svetovno jakostno lestvico, njihova mesta so zapolnili Matthew Stevens, Ken Doherty in Jamie Cope (17., 18. in 19. igralec sveta), ki so bili tako avtomatično uvrščeni na turnir. Ravno tako so igralci, ki so zasedali 33. do 35. ali 49. do 51. mesto na svetovni jakostni lestvici, odigrali en kvalifikacijski dvoboj manj, kot bi ga sicer. Tri dni pred turnirjem je svoj nastop iz nerazkritih zdravstvenih razlogov odpovedal tudi Ronnie O'Sullivan.

Steve Davis je ravno tako 13. novembra sodeloval na turnirju Premier League Snooker. Ker ni bil eden od najboljših 16 igralcev sveta, je bil v vsakem primeru primoran igrati v kvalifikacijah, kar je tudi uspešno storil. V svojem prvem in zadnjem kvalifikacijskem dvoboju se je pomeril s Tajcem Atthasitom Mahitthijem in ga porazil z rezultatom 5-4. S tem se je uvrstil v prvi krog glavnega dela turnirja, v katerem pa zaradi obveznosti na turnirju Premier League Snooker ni zaigral. Kljub temu je po ironičnem naključju dobil dvoboj prvega kroga, saj je tudi O'Sullivan odpovedal svoj nastop. S tem se je odsotni Davis prebil v drugi krog, kjer bi moral nato igrati proti Valižanu Dominicu Dalu. Dale je tako dvoboj avtomatično dobil (Davis je 10. novembra odpovedal svoj nastop v drugem krogu zaradi zdravstvenih težav - vnetega ušesa, zaradi katerega se ni vkrcal na letalo).

Zastopanost po državah
Preglednica prikazuje število igralcev po državah, ki so se uvrstili na glavni del turnirja (v oklepaju je navedeno število igralci, ki so obstali v kvalifikacijah). Oznaka WC pomeni, da so igralci na turnirju nastopili s povabilom organizatorja (wildcard vstopnico). Nobeden od domačinov, ki so prejeli povabilo organizatorja, se ni uspel prebiti na glavni del turnirja.

* V snookerju se, podobno kot pri nekaterih ostalih športih, nesuverene administrativne divizije Združenega kraljestva obravnavajo kot ločene države zavoljo preglednosti in enostavnejše organizacije tekmovanj.

Nagradni sklad

Zmagovalec: 48.000 £
Poraženec v finalu: 22.500 £
Polfinalist: 12.000 £
Četrtfinalist: 6.500 £
Zadnjih 16 tekmovalcev: 4.275 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 2.750 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 1.725 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 1.325 £

Najvišji niz kvalifikacij: 500 £
Najvišji niz glavnega dela turnirja: 2.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: 1.000 £
Niz 147 točk glavnega dela turnirja: 20.000 £

Skupaj: 271.000 £

Wildcard krog
6 na svetovni jakostni lestvici najnižje uvrčenih igralcev, ki so se prebili skozi sito kvalifikacij, je igralo wildcard krog. V slednjem so se pomerili z domačimi igralci iz Bahrajna in okoliških arabskih držav. Vse dvoboje wildcard kroga so odigrali 8. novembra v Mednarodnem razstavnem centru Bahrajna.

Glavni del turnirja   

Vira:

Kvalifikacije
Kvalifikacije so potekale od 27. do 30. oktobra 2008 v Prestatynu, Wales.

Seznam nizov vsaj 100 točk

Kvalifikacije

147, 139, 139, 115 Liang Wenbo
137 Dominic Dale
136 Atthasit Mahitthi
135 Li Hang
131, 126 Rory McLeod
128 Alan McManus
127 Kuldesh Johal
124 Liu Chuang

122 Jin Long
122, 114, 103 Judd Trump
111 Michael Holt
110 Scott MacKenzie
105, 100 Fergal O'Brien
105 Robert Milkins
101 Vincent Muldoon

Glavni del turnirja

 147 Marcus Campbell
 139, 132, 113, 111, 106 Stephen Hendry
 137, 114, 102 Robert Milkins
 129, 117, 116, 100 Neil Robertson
 123 Joe Perry
 123 Barry Hawkins
 122 Stephen Maguire
 120 Ricky Walden
 120, 116, 110  Matthew Stevens

 119, 112, 111, 105 Mark Allen
 118 Peter Ebdon
 117 Dave Harold
 112, 100 Barry Pinches
 110 Graeme Dott
 105 Michael Holt
 101 Mike Dunn
 100 Rod Lawler
 100 Ali Carter

Viri in opombe

2008
2008 v snookerju